Tous les matins du monde est le titre de plusieurs œuvres :
 Tous les matins du monde, un roman de Pascal Quignard paru en 1991 ;
 Tous les matins du monde, un film d'Alain Corneau sorti en 1991.